KNM est un sigle pouvant faire référence à : 
 Kammerensemble Neue Musik Berlin, un ensemble musical allemand ;
 Kongelig Norsk Marine, le préfixe des navires de la Marine royale norvégienne ;
 Koninklijke Nederlandse Munt, préfixe de la Monnaie royale des Pays-Bas ;
 kNm, pour le kilonewton-mètre, une unité de mesure

KNM est un code pour :
 l'aéroport de Kaniama en République démocratique du Congo dans la codification IATA